Tsubasa est le mot japonais pour ailes, Il peut faire référence à :

Prénom

 Tsubasa Fukuchi, artiste japonais, mangaka
 Tsubasa Yokotake, footballeur japonais

Fiction
 Captain Tsubasa, manga japonais et dessin animé de Yōichi Takahashi
 Captain Tsubasa, jeu vidéo
 Tsubasa: Reservoir Chronicle, manga et dessin animé de Clamp
 Tsubasa, les ailes d'argent, manga d'Ayumi Tachihara

Personnages 
 Tsubasa Ozora, personnage principal de Captain Tsubasa
 Tsubasa Otori, un des protagonistes de Beyblade: Metal Fusion
 Tsubasa Kazanari, un des protagonistes du dessin animé Symphogear
 Tsubasa Hanekawa, un des protagonistes de la série de light novel Monogatari

Musique

Autres 
 Pont Tsubasa, nom officiel du pont de Neak Luong au Cambodge
 Tsubasa, un service de train au Japon